Francja:
 Jussy – gmina w regionie Burgundia
 Jussy – gmina w regionie Lotaryngia
 Jussy – gmina w regionie Pikardia

Szwajcaria:
 Jussy – gmina w kantonie Genewa

Zobacz też:
 Pers-Jussy